Ci sei tu/Tu non sai, singolo degli Statuto del 1990
 Ci sei tu, singolo di Nek del 2000